Krebs steht für:
 Krebstiere, in der Zoologie ein Taxon der Gliederfüßer (diverse Trivialnamen für Gruppen)
 Höhere Krebse, die Klasse der Gliederfüßer der landläufig so genannten Tiere
 Krebs (Medizin), eine bösartige Tumorerkrankung
 Pflanzenkrebs, eine Pflanzenkrankheit
 Krebs (Familienname) – siehe dort auch Namensträger
 Bankhaus J. A. Krebs, Privatbank in Freiburg im Breisgau von 1721 bis 1995
 Benjamin Krebs Nachfolger, 1857 nach Benjamin Krebs benannte Schriftgießerei in Frankfurt am Main
als abstrakte oder symbolische Formbezeichnung:
 Krebs (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Krebs (Musik), eine musikalische Form
 Krebs (Kryptographie), ein Verfahren zur Verschlüsselung von Informationen
astronomische Objekte:
 Krebs (Sternbild), in der Astronomie ein Sternbild
 Krebs (Tierkreiszeichen), in der Astrologie eines der zwölf Tierkreiszeichen

geographische Objekte:
 Krebs (Dohna) Ortsteil der Stadt Dohna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Krebs (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Krebs (Kentucky), Orte in den Vereinigten Staaten
 Krebs (Oklahoma), Orte in den Vereinigten Staaten
 Krebs (Pennsylvania), Orte in den Vereinigten Staaten
 Krebs-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Krebs Ridge, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika
 Mount Krebs, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Meister mit dem Krebs
 Grebs
 Kreps